John Frazer ist der Name folgender Personen:

*John Frazer (Cricketspieler) (1901–1927), australisch-britischer Cricketspieler
John Frazer (Architekt) (* 1945), britischer Architekt
John Fries Frazer (1812–1872), US-amerikanischer Geologe
John Wesley Frazer (1827–1906), US-amerikanischer General

Siehe auch:
 John Fraser